Janne Laukkanen, finski hokejist, * 19. marec 1970, Lahti, Finska.

Laukkanen je v finski ligi igral za klube Reipas Lahti, Urheilukoulu in HPK Hämeenlinna. Leta 1991 je bil kot 156. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Colorado Avalanche, Ottawa Senators, Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning, je odigral 870 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 97 golov in 277 podaj, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel dvanajst golov in devetnajst podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil dve bronasti medalji, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh srebrnih medalj. Leta 2007 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. ml. liga
| 87/88
|
| 20
| 5
| 5
| 10
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
|
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 33
| 1
| 7
| 8
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. ml. liga
| 88/89
|
| 19
| 13
| 10
| 23
|
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. liga
| 88/89
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 44
| 8
| 22
| 30
| +45
| 60
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Reipas Lahti
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. ml. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 8
| 13
| 21
| -12
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 5
| 14
| 19
| 0
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 8
| 21
| 29
| +20
| 76
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +4
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 5
| 24
| 29
| -2
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 11
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 94/95
|
| 55
| 8
| 26
| 34
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 95/96
|
| 20
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 95/96
|
| 35
| 7
| 20
| 27
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 96/97
|
| 76
| 3
| 18
| 21
| -14
| 76
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 97/98
|
| 60
| 4
| 17
| 21
| -14
| 64
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -5
| 8
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 50
| 1
| 11
| 12
| +11
| 45
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 60
| 1
| 11
| 12
| +14
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 11
| 1
| 7
| 8
| +3
| 12
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| +6
| 10
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 50
| 3
| 17
| 20
| +9
| 20
|
| 18
| 2
| 2
| 4
| +6
| 14
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 47
| 6
| 7
| 13
| -18
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 17
| 1
| 6
| 7
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 02/03
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 02/03
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 870
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 374
| bgcolor="#7FFF00" | +60
| bgcolor="#7FFF00" | 952
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Reipas Lahti
Hokejisti Urheilukoulu
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih